Potere assoluto – film del 1997 diretto da Clint Eastwood 
 Potere assoluto – film del 2022 diretto da Steve Taylor
 Il potere assoluto – romanzo di David Baldacci del 1996

Pagine correlate 
 Absolute Power
 Assolutismo